Фош () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона От-Даду. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81088.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 560 км к югу от Парижа, в 70 км восточнее Тулузы, в 14 км к юго-востоку от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 490 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 301 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 221 были экономически активными, 80 — неактивными (показатель активности — 73,4 %, в 1999 году было 68,1 %). Из 221 активных работали 208 человек (115 мужчин и 93 женщины), безработных было 13 (3 мужчин и 10 женщин). Среди 80 неактивных 27 человек были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 27 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн